Toso bezeichnet:
 Toso (Getränk), einen mit Kräutern gewürzten Sake der zum japanischen Neujahrsfest getrunken wird
 Tōsō (auch Tosoh), ein japanisches Chemieunternehmen
 Fratelli Toso, Glasmanufaktur auf Murano  

Toso ist der Familienname folgender Personen:
 Dino Toso (1969–2008), italienischer Motorsportingenieur
 Giacinta Toso (1807–1889), italienische Sopranistin
 Giacomo De Franchi Toso (1590–1657), Genueser Doge
 Giovanni Pietro Dal Toso (* 1964), italienischer Geistlicher, Kurienerzbischof und Diplomat
 Luca Toso (* 1964), italienischer Stabhochspringer
 Mario Toso (* 1950), italienischer Kurienbischof der römisch-katholischen Kirche
 Otello Toso (1914–1966), italienischer Schauspieler